Als deutsche Handballnationalmannschaft bezeichnet man die:
Deutsche Handballnationalmannschaft der Männer
Deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen

siehe auch: Männer-Handballnationalmannschaft der DDR, Frauen-Handballnationalmannschaft der DDR